Levinovac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Suhopolje, Virovitičko-podravska županija.

Poznate osobe 

Zora Heide, hrv. književnica, esperantistica

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 282 stanovnika te 104 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji